Robert Kucharski (ur. 12 czerwca 1965) – pisarz i publicysta twórca portalu internetowego dla mężczyzn przeżywających problemy rodzinne  www.wstroneojca.pl.

Autor powieści "Normalna Polska Rodzina" 2007, dramatów - w tym "Pasażer" 2004 i "Co mamy dziś w programie?" 2004 i książek poświęconych ojcostwu "Tata.pl" 2002, "Zerwane Więzi" 2004 i "W stronę ojca" 2006.

Polscy pisarze współcześni
Urodzeni w 1965